Се́вер — сторона света, соответствующая направлению на Северный полюс. Противоположна югу и перпендикулярна востоку и западу.

От направления на север отсчитываются углы азимута.

На местности север находится слева от человека, стоящего лицом к восходящему солнцу. На современных географических картах северная сторона чаще всего находится сверху (хотя известны и перевёрнутые карты).

Русское обозначение севера — С, международное — N (от ).

Этимология 
В русском языке слово «север» произошло от праславянского «*sěverъ», оно в свою очередь восходит к индоевропейской основе «k'euero».

Английское слово «north» родственно с нидерландским словом «noord», немецким «nord» и древнескандинавским «northr». В древнеанглийском языке слово север писалось как «norð» и происходило от прагерманского слова «*nurtha-», которое вероятно, является праиндоевропейским словом. Возможно, оно восходит к индоевропейской основе «*ner-», которая означает «слева» или «ниже», так как север находится слева, если смотреть на восходящее солнце. Подобным образом названия других сторон света в английском языке также связаны с местоположением солнца.

Значение в различных культурах

У инков 
Пространственно север у инков находился внизу, а юг — вверху (согласно «Сообщению кипукамайоков», первой индейской хронике Перу, 1542 год).

У мьянманцев 
В бирманском языке слово «север» (мьяу) является омонимом слова «обезьяна».

У древних евреев 
Интересно, что в древнееврейском языке омоним русского слова «север» — שבר [север] означает «надежда, упование» (№ 07664 — по нумерации Стронга).

См. также 

 Параллель

Примечания 

Ориентация
Географические термины